Arjeplog (gemeente), een Zweedse gemeente in het landschap Lapland
 Arjeplog (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente